Айн может означать:
 Айны (айну) — народ, проживающий в настоящее время на острове Хоккайдо (Япония).
 Айн () — восемнадцатая буква арабского алфавита.
 Айн — буква эфиопского алфавита геэз.
 Айн — буква латинского алфавита.
 Айн Рэнд — известная американская писательница и философ, создатель философского направления объективизма.
 Айн, Криста — американская эротическая модель и актриса.
 Айн — регион в Сомали, входящий в состав автономного Государства Хатумо.

См. также 
 Аин
 Айну